Denumirea Degerați a fost utilizată în trecut pentru mai multe localități din România:
 satul Vâlcelele, din comuna Colceag, județul Prahova;
 satul Păuleștii Noi, din comuna Păulești, județul Prahova;
 satul Cervenița din județul Mehedinți.